KES steht für
 den Währungscode nach ISO 4217 des Kenia-Schillings
 Kindergarten-Einschätz-Skala, ein Messinstrument zur Feststellung der pädagogischen Qualität im Kindergarten
 Kalte entartete Sterne, eine alte Bezeichnung für Braune Zwerge
 Kommunale Entlastungsstraße, ein in Niedersachsen verwendeter Begriff, um einen Straßenbau in kommunaler Trägerschaft durchzuführen

kes bezeichnet
 die Zeitschrift <kes> – Zeitschrift für Kommunikations- und EDV-Sicherheit, siehe KES (Zeitschrift)

Kes bezeichnet
 Kes (Russland), Siedlung und Rajonverwaltungszentrum in der Republik Udmurtien (Russland)
 Kes (Film), dokumentarischer Spielfilm von Ken Loach
 eine Figur im Star-Trek-Universum
 Kes (Band), eine Soca-Band aus Trinidad und Tobago

und den Familiennamen folgender Personen:
 Willem Kes (1856–1934), niederländischer Dirigent, Violinist und Komponist

Siehe auch:
 Käse (Begriffsklärung)
 Käs
 Kaes
 Keese
 Kess
 Kabarett Änderungsschneiderei (Die KäS)

Abkürzung